Grobauer ist der Name von

 Christian Grobauer (* 1975), österreichischer Musiker
 Michael Grobauer, tschechischer Tischtennisspieler
 Wolfgang Grobauer (* 1960), Schweizer Koch